Follow the Leader может означать:

 Follow the Leader — альбом Korn.
 «Follow the Leader» — песня Wisin & Yandel.
 «Следуй за лидером» () — пятнадцатый эпизод пятого сезона телесериала «Остаться в живых».